«Riptide» () ― сингл австралийского певца и автора песен Вэнса Джоя. Впервые он был выпущен в качестве трека на его дебютном альбоме God Loves You When You are Dancing, став вторым синглом, а также вошел в его дебютный студийный альбом Dream Your Life Away.

Он получил положительные отзывы музыкальных критиков, которые высоко оценили его текст и вокал. Сингл имел коммерческий успех в Австралии, заняв 6-е место в ARIA Charts и впоследствии став песней номер 1 на радиостанции Triple J's Hottest 100 2013 года. В следующем году сингл также занял 10-е место в Великобритании и вошел в чарт альтернативных песен Billboard, достигнув пика на 1-м месте. К маю 2015 года он стал вторым самым долгоиграющим синглом в чарте Billboard Hot 100 в США, появляясь в этом списке в течение 43 недель.

В мае 2015 года стало известно, что «Riptide» стала самой долгоиграющей песней в истории чартов ARIA, оставаясь в топ-100 в течение 107 недель. Сингл превзошел предыдущий рекорд в 106 недель, удерживаемый песней «Poker Face» Леди Гаги. В январе 2016 года количество недель, проведенных в чарте составляло 120.

По состоянию на январь 2018 года было продано 6 000 000 копий.

Создание
Первые несколько аккордов песни и первые две строчки были первоначально написаны Джоем в Мельбурне в 2008 году. Он отложил ее в долгий ящик. Через несколько лет после учебы в университете и карьеры в ВФЛ Джой начал выступать с открытым микрофоном, что в конечном итоге привело к профессиональной музыкальной карьере.

Во время записи песни в 2012 году, за год до выхода альбома, Джой писал песню, которая напомнила ему об отложенном проекте «Riptide» 2008 года, затем он объединил стихи и музыку 2008 года со своим нынешним проектом. Черновая версия песни была выложена на его личный аккаунт в Facebook. Хотя Джой выложил только первый куплет и припев, ободряющая реакция друзей и семьи Джоя побудила его закончить песню. Вэнс первоначально записал и спродюсировал песню вместе с барабанщиком Эдвином Уайтом всего за один день в студии Red Door Studios, расположенной в пригороде Мельбурна. Дополнительное производство было впоследствии завершено Джоном Каслом. В одном из интервью Джой рассказал, что название песни было взято у мотеля с тем же названием, в котором он часто бывал.

Музыкальный клип
Клип был выпущен на YouTube 2 апреля 2013 года, общей продолжительностью три минуты и двадцать пять секунд. Режиссерами выступили Димитрий Базил и Лаура Горун. Он художественно изображает песню слово в слово.

Критика
Ханна Гилкрист из журнала Red Magazine описала песню так:

Каверы
На песню было записано множество кавер-версий:
 Джорджия Арден, австралийская исполнительница, записала свою версию песни в своем концертном альбоме Arden.
 Концертная версия песни была записана южноафриканской артисткой Ван Ти на ее EP Tides, который был выпущен в 2013 году.
 Певица и автор песен, Gossling, также записал версию «Riptide» в 2014 году.
 Певица Тейлор Свифт исполнила фортепианную версию песни на Live Lounge BBC Radio 1 9 октября 2014 года. Эта версия песни состоит из фортепиано, электрооргана, шейкера и акустической гитары.
 Певица Грейс Вандервол неоднократно исполняла эту песню, особенно во время своего выступления на сцене Honda в Бруклинской художественной библиотеке в 2018 году.
 Группа MisterWives также записала свою версию «Riptide» в 2014 году.
 Музыкант Кристиан Лив записал эту песню в 2015 году.
 Певица Жасмин Томпсон записала свою версию песни в 2014 году.

В культуре
Песня прозвучала в фильме «Переростки на краю света» и в таких телесериалах, как «Сталкер», «Анатомия страсти», «Гавайи 5.0», «Соседи», «Домой и в путь».

Эта песня также используется в рекламе Medibank и Irish Life Assurance Plc.

Она также была использована серии телевизионных рекламных роликов Toyota в 2020 году.

Трек-лист

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Синглы 2013 года
Песни 2013 года
Лауреаты премии APRA